Retribution Engine — игровой движок с открытым исходным кодом, разработанный группой разработчиков «APGSoftware» и предназначенный, в первую очередь, для использования в играх от первого лица. Первая игра, которая использовала «Retribution» — «Corridors of Power», была создана авторами движка под вдохновением «Doom» и «Quake». Игра вышла в свет в 1999 году, как тестовая версия, которая включала в себя несколько уровней. Выход окончательной версии игры состоялся в августе 2003 года. За этой игрой последовало ещё несколько проектов, уже разработанных другими авторами, а в движок вводились новые функции.

Начиная с версии 1.07, игровой движок распространяется под свободной лицензией GNU General Public License v2.

Технические характеристики 
Движок поддерживает трёхмерные модели формата .x и .md2 (аналогичный формат файлов использует Quake 2). Также поддерживаются эффекты, создаваемые системой частиц, эффект glow, шейдеры, применяемые к моделям, стенсильные мягкие тени, погодные эффекты (например, визуализация дождя или снега), объемные (волюметрические — ) эффекты и т.д. В комплекте с движком поставляется также несколько игровых редакторов (например, редактор уровней, редактор моделей) и документация.

Рендеринг изображения происходит в режиме OpenGL, а для вывода звука используется OpenAL (до версии 1.10 использовался DirectSound).

Редактор уровней позволяет в режиме конструктора делать игры (упор делается на шутеры от первого лица) с такими режимами:
 Стандартный режим  () — простые головоломки, убийство врагов, расставленных по уровню
 «Соревнование» () — целью является окончить уровень настолько быстро, насколько это возможно. Присутствует таблица рекордов. 
 «Выживание» ()  — целью является спасаться от нарастающего потока врагов. Присутствует таблица рекордов. 
 «Дефматч» () — разрабатываемый режим для многопользовательской игры.

Игры, использующие Retribution Engine 
 

В списке ниже представлены как самостоятельные разработки, так и отдельные уровни, которые требуют файлы игрового движка (загруженные с официального сайта) для своего запуска.

Самостоятельные однопользовательские игры:

 Corridors of Power — Автор: A.P.Gardner. Дата выхода первой версии: 17/08/2003. Кол-во уровней: 7
 Sinister (Part 1) — Автор: Jon Eriksson. Дата выхода первой версии: 07/06/2004. Кол-во уровней:: 2
 The Depot — Автор: MitaMAN. Дата выхода первой версии: 09/12/2005, Кол-во уровней: 1
 Slime Pits (Corridors of Doom, Part 1) — Автор: A.P.Gardner. Дата выхода первой версии: 25/02/2006. Кол-во уровней: 1
 Arkeon — игра Nex1 Games, в разработке. Запланирована на 2010 год.

Уровни для режима обычной игры:

 The Burning Pit — Автор: P.Moxon. Дата выхода первой версии: 14/05/2001
 Ancient Complex  — Автор: A.P.Gardner. Дата выхода первой версии: 10/07/2001
 The Powerstation  — Автор The Wolf. Дата выхода первой версии: 04/03/2002
 Space Station — Автор: d-p[0mat. Дата выхода первой версии: 30/07/2002
 The Conveyor Project — The Wolf. Дата выхода первой версии: 12/12/2002
 Gloom Base — Автор: Gunrock. Дата выхода первой версии: 19/07/2003
 The Attack — Автор: Gunrock. Дата выхода первой версии: 11/05/2004

Уровни для режима «соревнование»:

 CH-Warehouse — Автор: Jon Eriksson. Дата выхода первой версии: 20/07/2004
 CH-Turret Run — Автор: The Wolf. Дата выхода первой версии: 22/07/2004
 CH-Ambush — Автор  A.P.Gardner. Дата выхода первой версии: 10/08/2004
 CH-Challenge Pack (CH-Balance, CH-Chess, CH-Crazy Maze) — Автор: The Wolf. Дата выхода первой версии: 19/09/2004

Уровни для режима «выживание»:

 SV-Survival Complex — Автор: A.P.Gardner. Дата выхода первой версии: 27/10/2005
 SV-Farm — Авторы: Jon Eriksson & A.P.Gardner. Дата выхода первой версии: 05/09/2006

См. также 
 Свободное программное обеспечение
 Список игровых движков — см. также раздел «Свободные движки»
 Quake engine — игровой движок от id Software, впоследствии ставший открытым
 id Tech 2 — следующая, после движка Quake, технология id Software
 DarkPlaces — бесплатный игровой движок, основанный на Quake engine

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Свободные игровые движки
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Приложения, использующие OpenGL
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL